Amélie Lundahl – pittrice finlandese
 Arthur C. Lundahl – direttore statunitense del Centro nazionale di interpretazione fotografica
 Eskil Lundahl – nuotatore svedese
 Harry Lundahl – calciatore e allenatore di calcio svedese, attaccante
 Mats Lundahl – economista svedese